flip – figura akrobatyczna w jeździe na deskorolce,
 flip – jeden ze skoków w łyżwiarstwie figurowym,
 FLIP – sieciowy protokół komunikacyjny,
Flip - Stan Laurel z duetu komików znanych w Polsce jako Flip i Flap.
 Front Flip – figura gimnastyczna